СССР (skrót od ) – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich 
 CCCP (karbonylocyjanek m-chlorofenylohydrazonu) – związek chemiczny